Acanthomadarus är ett släkte av skalbaggar. Acanthomadarus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Acanthomadarus